De, afgezien van een zeer korte inscriptie, onbekende taal van de Saken
 Het Hotanees, vroeger misleidend "Sakisch" genoemd